Уогга-Уогга (часто — Вагга-Вагга, ) — город в штате Новый Южный Уэльс.

Город расположен в регионе Риверина на реке Маррамбиджи.

Население — 46 735 человек (2006), из них 2136 жителей назвали себя австралийскими аборигенами. Средний возраст — 33 года. Это — самый населённый неприморский город штата, и пятый среди неприморских городов Австралии.

Уогга-Уогга — важный сельскохозяйственный центр и транспортный узел, находится на середине пути из Сиднея до Мельбурна.

Климат 
Климат в городе умеренный, с тёплым летом (+23 °C) и холодной по австралийским меркам зимой (+7 °C); экстремальные температуры от −6 °C до +44 °C. Осадков — 570—580 мм в год, 40-50 мм каждый месяц, однако, случаются и засухи.

Галерея

Примечания 

Города Нового Южного Уэльса